UK Championship 2004 – profesjonalny rankingowy turniej snookerowy. Rozegrany został w dniach 15 – 28 listopada 2004 w Barbican Centre w Yorku. Był to trzeci rankingowy turniej w sezonie 2004/2005.

W turnieju zwyciężył Szkot Stephen Maguire, który w finale pokonał Davida Graya 10-1.

W Polsce turniej ten transmitowała stacja komercyjna Eurosport.

1 runda

Główna drabinka turniejowa

Finał

Bibliografia 
 Wyniki turnieju

Linki zewnętrzne 
 Turniej UK Championship w serwisie 147.pl

UK Championship
2004 w sporcie
2004 w Anglii
York